Il termine polimorfismo (dal greco, letteralmente, l'"avere molte forme") assume significati specifici in diversi contesti:

in informatica, con il termine polimorfismo si indicano due caratteristiche distinte presenti in alcuni linguaggi di programmazione (polimorfismo per inclusione e polimorfismo parametrico);
in biologia, il polimorfismo è il meccanismo di differenziazione di alcuni geni del DNA;
in chimica, il polimorfismo è la caratteristica di un composto chimico di potersi presentare in forme cristalline diverse.